Igraća konzola je naziv za posebni računalni stroj koji je namijenjen isključivo za računalnih ili videoigara. Prve konzole pojavile su se 1967. u SAD-u, obično kao strojevi koji su imali jednu igru ili kasnije manji broj igara preko silikonskih memorijskih čipova. Pravi bum konzole su doživjele 1972. pojavom igre Pong koju je na tržište izvela američka tvrtka Atari, dok prvu konzolu s izmjenjivim silikonskim memorijskim kasetama VCS 2600 izbacila je također tvrtka Atari 1977. Trenutno u ovoj industriji dominira PlayStation 4, na drugom mjestu je Xbox One, dok je na trećem mjestu Nintendo Switch. Godine 2020. pokrenuta je deveta generacija igraćih konzola u koju spadaju PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Također postoje i male prijenosne konzole koje su veličine dlana kao Nintendova porodica dlanovnih igraćih konzola Nintendo 3DS, Nintendo DS i Game Boy.

Generacije

Prva generacija (1972. – 1980.)

Druga generacija („8-bitna“; 1976. – 1992.)

Treća generacija („8-bitna"; 1983. – 2003.)

Četvrta generacija („16-bitna“; 1987. – 2004.)

Peta generacija (32/64 bitna; 1993. – 2005.)

Konzole s 3D grafikom i CD-ROM čitačima (osim Nintendo 64).

Šesta generacija (128-bitna; 1998. – 2015.) 
Konzole s DVD čitačima (osim konzole GameCube).

Sedma generacija (2005. – 2017.) 
Konzole s online multiplayer uslugama.

Osma generacija (2012. – danas)

Deveta generacija (2020. – danas) 

Igraće konzole